
Челси от английското: Chelsea може да се отнася за:

 Челси – някогашно предградие на Лондон, днес район на Лондон. От неговото име произлизат редица географски названия в англоезични страни;

Градове

САЩ 
 Челси – град в щата Алабама, САЩ;
 Челси – град в щата Върмонт, САЩ;
 Челси – град в щата Мейн, САЩ;
 Челси – град в окръг Съфолк, Масачузетс, САЩ;
 Челси – град в щата Мичиган, САЩ;
 Челси – град в щата Оклахома, САЩ;
 Челси – квартал в Манхатън, Ню Йорк, САЩ;

Други страни 
 Челси – град в провинция Квебек, Канада;
 Челси – предградие на Мелбърн, Австралия;

Други 
 Челси – английско женско име;
 ФК Челси – футболен клуб от град Лондон, Англия;
 „Челси“ – музикална група;
 „Челси“ – мост в Лондон;
 Челси – прическа;

Вижте също 
 Кенсингтън и Челси – район на град Лондон, Великобритания.